Bloching ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Bloching (* 1964), Chirurg und Hochschullehrer
 Marie Bloching (* 1996), deutsche Film- und Theaterschauspielerin
 Micha Bloching (* 1968), deutscher Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler sowie Hochschullehrer